Pacelli ist der Familienname folgender Personen:

 Asprilio Pacelli (um 1570–1623), italienischer Kapellmeister und Komponist
 Carlo Pacelli (1903–1970), Sohn von Francesco, Berater der Vermögensverwaltung des Heiligen Stuhls,
 Eugenio Pacelli (1876–1958), der spätere Papst Pius XII., Sohn von Filippo Pacelli
 Filippo Pacelli (1837–1916), Sohn von Marcantonio Pacelli (1804–1902), Dekan der Auditoren der Rota
 Francesco Pacelli (1874–1935), Sohn von Marcantonio Pacelli (1804–1902)
 Giulio Pacelli, Sohn von Francesco
 Marcantonio Pacelli (1804–1902), italienischer Anwalt
 Marcantonio Pacelli, Sohn von Francesco

Siehe auch:
 Bacelli